Font d'Hèrcules (Barcelona), obra de Salvador Gurri del 1802 
 Font d'Hèrcules (Gaudí), obra a Barcelona d'Antoni Gaudí del 1884 
 Font d'Hèrcules (Reus) de Reus, obra anònima del 1857